Этоль (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор.
 Этоль (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Этоль (Йонна) — коммуна во Франции, в департаменте Йонна.